KJG steht für:
 Kauno jėzuitų gimnazija, das Jesuitengymnasium Kaunas in Litauen
 Kinder- und Jugendheimgesetz, Schweiz

KjG steht für:
 Katholische junge Gemeinde

Abkürzung